Nena steht für:

 Nena, Künstlername von Gabriele Susanne Kerner (* 1960), deutsche Popmusikerin
 Nena, Spielername von Olavo Rodrigues Barbosa (1923–2010), brasilianischer Fußballspieler
 Nena (Vorname), weiblicher Vorname
 Nena (Band), deutsche Musikgruppe
 Nena (Album), ein Studioalbum dieser Musikgruppe
 Nena (Dezzo), linker Nebenfluss des Dezzo, Lombardei, Italien
 Nena (Kontinent), ein früherer Superkontinent
 NENA (Sprachgruppe), ein nordöstlicher Zweig der neuaramäischen Sprachen

Nena ist der Familienname von:
 Jacob Nena (1941–2022), mikronesischer Politiker, Präsident der Föderierten Staaten von Mikronesien (1996–1999)

Siehe auch: